Brood voor morgenvroeg (album) - album van Bart Peeters
 Brood voor morgenvroeg (single) - single van Bart Peeters van bovenstaand album